Натуральне число 1189
 1189 рік до нашої ери
 1189 рік нашої ери